ТСХИ — аббревиатура, обозначающая:

 Таджикский сельскохозяйственный институт (с 1992 года — Таджикский аграрный университет)
 Томский сельскохозяйственный институт (сейчас — филиал Новосибирского сельскохозяйственного института)
 Туркменский сельскохозяйственный институт (сейчас — Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова)